Grube Elisabeth steht für folgende Bergwerke:

 Grube Elisabeth (Biebertal), Hessen
 Grube Elisabeth I. im Sauerland, Nordrhein-Westfalen
 Alte Elisabeth, Freiberg in Sachsen
 Grube Elisabeth, 1905/06 von der Anhaltische Kohlenwerke AG im Geiseltal aufgeschlossene Braunkohlegrube 

Siehe auch:
 Grube Anna-Elisabeth, Schriesheim, Baden-Württemberg
 Zeche Elisabeth, Dortmund